III. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  odražano je od 20. do 28. kolovoza 1978. godine u njemačkom gradu Berlinu.

Sastavni dijelovi SP-a su bili:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 1978.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 1978.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 1978.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1978.

Ljestvica

Bilješke 

Rekord svih vremena zasad.

1978
Međunarodna športska natjecanja u Njemačkoj